Хамада может означать:

 Хамада — город в Японии.
 «Хамада» — марка японских пистолетов:
 Хамада Тип 1
 Хамада Тип 2
 Хамада — арабское название каменистых пустынь.

Персоналии
 Хамада, Косаку (1881—1938) — японский археолог.
 Хамада, Мидо (род. 1971) — германо-египетский телевизионный, театральный и киноактёр.
 Хамада, Тихо (род. 1992) — японская спортсменка, борец вольного стиля, чемпионка мира.